SIG Sauer P226 — пистолет, выпускающийся швейцарско-немецкой компанией SIG Sauer.

История 
Пистолет SIG Sauer P226 был разработан в 1981 году для участия в американском конкурсе ХМ9 на новый 9-мм пистолет для армии США. Он представлял собой по сути пистолет SIG Sauer P220, который состоял на вооружении вооружённых сил Швейцарии.

По итогам конкурса 1984 года годными были признаны только Р226 и итальянский пистолет Beretta 92.

Конструкция и варианты 
Автоматика пистолета работает по принципу отдачи ствола при его коротком ходе. Запирание осуществляется при помощи снижающегося ствола, сцеплением верхнего выступа его казенной части с увеличенным окном затвора-кожуха для выброса стреляных гильз. Снижение происходит при взаимодействии наклонной плоскости подствольного прилива с осью фиксатора ствола. Ударно-спусковой механизм курковый, двойного действия с предохранительным взводом курка. Имеются различные варианты УСМ. Спуск с предупреждением. Оружие имеет расположенный с левой стороны рамы рычаг безопасного спуска курка. При нажатии на этот рычаг он опускается вниз, поднимая шептало, и расцепляет его с прорезью боевого взвода курка. Под воздействием боевой пружины курок вращается до сцепления прорези предохранительного взвода с шепталом без контакта с ударником, что делает оружие удобным и безопасным в обращении. Пистолет оснащен автоматическим предохранителем ударника. На левой стороне рамы расположены также рычаг затворной задержки, находящийся за рычагом безопасного спуска курка, и фиксатор ствола. Защёлка магазина расположена в основании спусковой скобы.

Варианты и модификации 
 P226 DAK отличается от стандартного пистолета наличием только самовзводного ударно-спускового механизма и отсутствием рычага безопасного спуска курка
 P226 SAS — пистолет, выпускающийся мастерской Custom Shop, со сглаженными углами затвора-кожуха для удобства скрытого ношения оснащен только самовзводным УСМ. Калибр — .40 S&W. Ёмкость магазина — 12 патронов
 P226 Equinox — так же оружие от Custom Shop с двухтоновой обработкой поверхности затвора-кожуха и деревянными щечками рукоятки. Остальные характеристики остались прежними
 P226 Two-Tone отличается анодированной рамой из сплава и затвором-кожухом из нержавеющей стали.
 P226R, то есть R-рельсовый, который позволяет прицепить ЛЦУ или тактический фонарь
 Существуют также варианты P226: SL Sport II, Stainless, Beavertail, Elite, Navy, а также Е2 (см. ниже).
 P226 X5
 P226 X6
 SIG E2 P226 - вариант под патрон 9×19 мм Парабеллум для рынка гражданского огнестрельного оружия США, представленный в феврале 2010 года фирмой "Sauer SIG" (представительство швейцарской компании производителя "Swiss Arms AG" в США). От предыдущих версий его отличает улучшенная эргономика (E2 дословно расшифровывается как Enhanced Ergonomics). Новую модель пистолета SIG отличает монолитная структура рукояти и улучшенные текстуры её поверхности. Это позволило уменьшить размер задней части рукояти и в целом обеспечить больший комфорт стрельбы из пистолета. Модель SIG E2 P226 сделана  с нитроновой отделкой корпуса (специальная разработка компании Sauer SIG, отличительными характеристиками которой являются высокая износостойкость, защита от коррозии и антибликовое покрытие)
 SIG Sauer P228 - компактная версия
 SIG Sauer P229 - улучшенный вариант (с возможностью стрельбы патронами не 9×19 мм, кроме варианта Е2) преемник .

Страны-эксплуатанты 
  - ограниченно состоит на вооружении спецподразделения МВД «Алмаз» и спецподразделения КГБ "Альфа" .
  — некоторое количество закуплено в конце 1980-х — начале 1990-х годов; в конце 1990-х годов часть P-226, находившихся на вооружении спецподразделений ЦАХАЛ, заменили на Glock-17
  — некоторое количество на вооружении коммандос (группы боевых пловцов «Komando Pasukan Katak» и спецподразделения «Komando Pasukan Khusus»)
  — некоторое количество P-226 было закуплено для рейнджеров вооруженных сил Ирландии
  — с 2007 года сертифицирован в качестве служебного оружия
 
  - партия пистолетов SIG P226 была закуплена для вооружённых сил Новой Зеландии, но 28 июня 2019 было принято решение о перевооружении войск на Glock-17
  — некоторое количество на вооружении спецподразделения "Formoza" военно-морских сил Польши
  — модель P-226TK-Pro c 2010 года некоторое количество закуплено Федерацией практической стрельбы России в качестве спортивного оружия. Ограниченно используется спецподразделениями.
  — в 1986 году партию 9-мм пистолетов P-226 закупили для спецподразделения SEAL; с 1988 года это оружие закупило ФБР, береговая охрана и различные департаменты полиции.
  — с 7 мая 2018 года разрешены в качестве оружия для отдельных категорий сотрудников Национального банка Украины.

Примечания

Литература 
 Šestnáctiranná pistole SIG SAUER 226 // «Střelecká revue», 3, 1983
 Pistole SIG Sauer P 226 // «Střelecká revue», 7, 1991

Ссылки 
 Пистолет Sig Sauer P226. Модификации, конструкция, особенности, преимущества и недостатки на сайте armoury-online.ru 
 М. Р. Попенкер. Пистолет SIG-Sauer P226 (Швейцария)  // сайт «Современное стрелковое оружие мира»
 Пистолет Сиг-Зауэр модель 226 глазами дилетанта. Авторская статья В. Вальнева на сайте Переулок оружейников 
 SIG-Sauer P226  / Internet Movie Firearms Database (использование в кинофильмах)

Самозарядные пистолеты по алфавиту
Пистолеты Германии
Пистолеты Швейцарии
Появились в 1981 году в Германии
Оружие под патрон 9 × 19 мм Парабеллум
Оружие под патрон .40 S&W
Оружие под патрон .357 SIG